En , Dębogóra est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Dębogóra, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Dębogóra, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Dębogóra, dans le powiat de Szamotuły.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Dębogóra, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Dębogóra, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Dębogóra, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.